La loi du plus fort met en jeu un rapport de force inégal.

La Loi du plus fort est le titre de plusieurs œuvres :
Cinéma
La Loi du plus fort (Riffraff), film américain réalisé par J. Walter Ruben en 1936
La Loi du plus fort (Timberjack), film américain réalisé par Joseph Kane, sorti en 1955
La Loi du plus fort (Only the Strong), film américain réalisé par Sheldon Lettich, sorti en 1993

Bande dessinée
La Loi du plus fort, histoire de Spirou et Fantasio (2008)

Homonymie de titre